Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Ивелин.
 Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Манш.
 Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.
 Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Финистер.
 Сен-Мартен-де-Шан — коммуна во Франции, департамент Шер.